Молдавија се може односити на:
 Република Молдавија, данас независна држава у источној Европи
 Молдавија, географска област у источној Европи
 Молдавија или Западна Молдавија, географска област у источном делу данашњем Румуније
 Бесарабија или Источна Молдавија
 Молдавија, река у крајње северозападном делу историјске покрајине Молдавије и граница ка другој покрајини Буковина
 Кнежевина Молдавија, некадашња историјска држава на подручју покрајине Молдавије

Види још 
 Молдавци (вишезначна одредница)